James Mathis est le nom donné à :
James Mattis (général) (1950-), général américain issu du corps des Marines.
James Mattis (cyclisme) (1973-), coureur cycliste américain